Tērvete est un novads de Lettonie
Tērvete est une bière lettonne
Tervete est une association canadienne pour la culture lettonne